Chang Yen-Shu (; * 11. Februar 1979 in Tainan) ist ein ehemaliger taiwanischer Tischtennisspieler. Er nahm zwei Mal an Olympischen Spielen teil, ist zweifacher Vize-Asienmeister mit der Mannschaft und gewann bei den Weltmeisterschaften 2001 und 2007 eine Bronzemedaille im Doppel.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Spielerprofil über Chang Yen-Shu auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes (ittf.com) (englisch, abgerufen am 25. September 2020)
 Chang Yen-Shu in der Datenbank von sports-reference (englisch)
 Chang Yen-Shu auf olympic.org (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Taiwan)
Olympiateilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer an den Asienspielen (Taiwan)
Universiadeteilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2001
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2007
Taiwaner
Frau
Geboren 1979